Posavina heißen folgende geographische Objekte:

 Posavina (Region), das Flachland in Kroatien, Serbien und Bosnien beidseits der unteren Save
 Posavina (Grenzmark), eine fränkische Grenzmark an der unteren Save
 Kanton Posavina, Kanton in der Föderation Bosnien und Herzegowina
 eine Region in Kroatien, siehe Gespanschaft Brod-Posavina